Петрер (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 104,26 км². Население — 42486 человек. Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

22 августа 2011 года стартовал 3-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento de Petrel 
 Índice estadístico municipal de Petrer
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Página web oficial de las fiestas de Moros y Cristianos de Petrel 
 Bitrir.com — Diario digital más leído de Petrer

Муниципалитеты Аликанте